Кітлод (перевал) — перевал на Кавказі.
 Кітлод (льодовик) — льодовик на Кавказі.